Markevitch est un nom propre slave qui peut faire référence à :

Étymologie 
Markevitch ou Markevich (russe: Маркевич) est un nom de famille slave composé du prénom Mark et du suffixe à valeur patronymique vitch qui signifie « fils de ». Markevitch signifie donc « fils de Mark ».

Patronyme 

 , frère d’Igor Markevitch (1923-2002), violoncelliste et musicologue ukrainien ;
 Elizabeth Markevitch, fille de Dimitry Markevitch et nièce d’Igor Markevitch (-, commissaire d'exposition française ;
 Igor Markevitch (1912-1983), compositeur et chef d'orchestre ukrainien naturalisé italien et français ;
  (1804-1860), historien, ethnologue, musicien et poète ukrainien d’origine cosaque ;
 Tatsiana Markevitch (1988-), joueuse de volley-ball biélorusse ;

Patronyme slave